3 miejscowości w Polsce: 
 Franopol – osada w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Franopol – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Franopol – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Sarnaki
6 miejscowości na Białorusi (biał. Франопаль, Franopal; ros. Франополь)
 Franopol – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Radwanicze 
 Franopol – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Franopol – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim
 Franopol – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Franopol – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsiowiecie Miory
 Franopol – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim
Franopol – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
Franopol – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.

Linki zewnętrzne